Cards – applicazione dismessa presente su iOS
 CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development, and Stabilisation) – programma di assistenza dell'Unione europea nei confronti dei paesi balcanici
 Cards – soprannome della squadra di football americano degli Arizona Cardinals
 Cards – soprannome della squadra di atletica leggera dei Louisville Cardinals
 Cards – soprannome della squadra di baseball dei St. Louis Cardinals
 .cards – dominio di primo livello generico

Pagine correlate 
 Card